Кубок Турции 2010/2011 годов — 49-й розыгрыш турецкого кубкового турнира. Кубок стартовал 1 сентября 2010 и закончился в 11 мая 2011 года. В данном розыгрыше кубка участвовало 72 команды.

Сетка Плей-офф

Четвертьфинал 
Первые матчи прошли 2—3 февраля, ответные — 2—3 марта 2011 года.

|}

Полуфинал 
Первые матчи прошли 6—7 апреля, ответные — 20—21 апреля 2011 года.

|}

Финал 

Финал состоялся 11 мая 2011 года в Кайсери на стадионе «Кадир Хас»

Ссылки 
 Официальная страница кубка
 Все матчи кубка офф. сайт

Сезоны Кубка Турции по футболу
Спорт в Турции в 2010 году
Спорт в Турции в 2011 году
Турция